Mondiali 1913 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1913:

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1913 – 21ª edizione

Ginnastica artistica 
Campionati mondiali di ginnastica artistica 1913 – 6ª edizione

Lotta 
Campionati mondiali di lotta 1913 – 8ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1913 – 18ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1913 – 21ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1913 – 19ª edizione

Tiro a segno 
Campionati mondiali di tiro 1913 – 17ª edizione